Spry ist der Familienname folgender Personen:

 Bailey Spry (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Earl Spry (* 1961), deutscher Eishockeyspieler
 Irene Mary Spry (1907–1998), kanadische Wirtschaftshistorikerin
 Roger Spry (* 1950), englischer Fußballtrainer
 William Spry (1864–1929), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Utah

Spry bezeichnet außerdem:

 Spry (Pennsylvania), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Spry (Programmierung), ein freies Ajax-Framework von Adobe, bei dem HTML-, CSS- und JavaScript-Daten kombiniert werden